Бенасау ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комтат. Занимает площадь 9,04 км². Население — 171 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos y Cifras de Benasau
 Benasau en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 

Муниципалитеты Аликанте